è un kaijū, noto soprattutto per essere un occasionale alleato di Godzilla, è un robot rassomigliante ad una talpa. In seguito (nel film Godzilla vs. Space Godzilla), il robot si chiamerà M.O.G.U.E.R.A. (Mobile Operation Godzilla Universal Expert Robot Aerotype).

Aspetto
Moguera è un robot gigante simile a una talpa (il suo nome infatti è basato su "mogura", che è la parola giapponese per talpa). Appare per la prima volta nel film i I misteriani che lo utilizzano per attaccare l'umanità, in particolare usa dei laser che escono dagli occhi ed è immune a mitragliatrici e lanciafiamme, infine verranno distrutti.

Riapparirà in Godzilla vs. Space Godzilla in cui ha la capacità di dividersi in due parti, una aerea e una terrestre, e sarà creato con i resti di Mechagodzilla. Proto Moguera è la versione televisiva di Moguera. È più piccolo rispetto a Moguera, ma in compenso ha una corazza molto resistente.

Filmografia
I misteriani (1957)
Godzilla vs. Space Godzilla (1994)

Videogiochi 
Moguera è inoltre un personaggio giocabile del videogioco Godzilla: Save the Earth e del suo sequel Godzilla: Unleashed.

Altri progetti 

Personaggi di Godzilla
Toho Kaiju
Androidi e robot immaginari